Burle Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bieto, holme i atollen Ujelang, 
 Burle, ö, Kwajalein, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar